Blitar ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der Provinz Jawa Timur, im Westen der Insel Java. Ende 2021 leben hier etwa 1,23 Millionen Menschen. Seit 2010 befindet sich die Hauptstadt in Kanigoro, nachdem sie mehr als ein Jahrhundert lang dieselbe Hauptstadt mit der Stadt Blitar geteilt hatte. Die Stadt Blitar ist nun eine separate Verwaltungseinheit (Kota), die von dem Regierungsbezirk umschlossen, aber administrativ unabhängig von ihr ist.

Geographie 
Der Regierungsbezirk erstreckt sich zwischen 7°58′ und 8°10′ s. Br. und 111°40′ und 112°10′ ö. L. Im Norden grenzt er an den Kapubaten Kediri, im Nordwesten und Osten an den Kabupaten Malang sowie im West an den Kapubaten Tulungagung. Im Süden bildet der Indische Ozean über etwa 40 Kilometer eine natürliche Grenze.

Verwaltungsgliederung 
Administrativ gliedert sich Blitar in 22 Distrikte (Kecamatan) mit 248 Dörfern, davon 220 Desa (ländlich) und 28 Kelurahan (städtisch). Die Verwaltungssitze der einzelnen Kecamatan befinden sich im gleichnamigen zugehörigen Desa/Kelurahan. Nachfolgende Tabelle listet nur die Kelurahan auf.

Statistiktabelle zur Volkszählung 2020

Demographie 
Ende 2021 lebten in Blitar 1.229.275 Menschen, davon 610.568 Frauen und 618.707 Männer. Die Bevölkerung besteht mehrheitlich aus Javanern, mit einer Minderheit von Chinesen, Maduresen, Balinesen, Batak und anderen indonesischen ethnischen Gruppen. Über 96,76 Prozent der Einwohner sind Anhänger des Islam, mit kleinen Minderheiten an Christen (1,30 % Protestanten, 0,84 % Katholiken), Buddhisten (0,91 %) und Konfuzianern. Von der Bevölkerung haben 39,22 % den Ledigen-Status, 52,99 % sind verheiratet, 3,05 % geschieden und 4,74 % verwitwet.

Weblinks 

 Publikationen im PDF-Format auf der Statistikseite des Kabupaten Blitar (indonesisch/englisch)

Einzelnachweise 

Kabupaten in Jawa Timur
Geographie (Java)